Tieshan bezeichnet:

 Tieshan (铁山区), Stadtbezirk der Stadt Huangshi in der chinesischen Provinz Hubei

 Tieshan (Dazu) (铁山镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Dazu von Chongqing, Volksrepublik China
 Tieshan (Zhenghe) (铁山镇), Großgemeinde des Kreises Zhenghe in der chinesischen Provinz Fujian

 Tieshan (Hongjiang) (铁山乡), Gemeinde der Stadt Hongjiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Tieshan (Qiezihe) (铁山乡), Gemeinde des Stadtbezirks Qiezihe von Qitaihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tieshan (Shangrao) (铁山乡), Gemeinde des Kreises Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Tieshan (Wugang) (铁山乡), Gemeinde der Stadt Wugang in der chinesischen Provinz Henan

 Tieshan (Huangdao) (铁山街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Huangdao von Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong
 Tieshan (Lüshunkou) (铁山街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Lüshunkou von Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning
 Tieshan (Nanfen) (铁山街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Nanfen von Benxi in der chinesischen Provinz Liaoning
 Tieshan (Tieshan) (铁山街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Tieshan von Huangshi in der chinesischen Provinz Hubei
 Tieshan (Xinluo) (铁山街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xinluo von Longnan in der chinesischen Provinz Fujian